Crittenden County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Crittenden County, Arkansas
 Crittenden County, Kentucky